Vårdprogrammet kan syfta på:
 Vård- och omsorgsprogrammet – en gymnasieutbildning i Sverige
 Vårdprogram – (i Sverige) regionala eller nationella överenskommelser om hur hälso- och sjukvård ska bedrivas